Велички  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Велички — деревня, Дмитровичский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Велички — деревня, Лынтупский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Велички — деревня, Третьяковский сельсовет, Лидский район, Гродненская область

Польша 
 Велички — гмина